Святий Престол є апостольською єпископською кафедрою єпископа Риму, відомого як Папа Римський.

Це також може стосуватися:

 Престол Александрійського коптського православного патріархату та Александрійського грецького православного патріархату
 Святий Престол Антіохії, історичний престол Сирійського православного патріархату Антіохії та Грецького православного патріархату Антіохії
 Кілікійський Святий Престол, Вірменський католикосат Великого дому Кілікії, розташований в Антелії, Ліван
 Святий Престол Константинополя, Престол Вселенського Патріархату Константинополя
 Святий Престол Сходу, будь-яка з кількох єпископських кафедр автокефальних християнських церков на Близькому Сході та в Індії, які вважають себе апостольською спадкоємністю святого Томи
 Святий Престол Єрусалима, кілька престолів
 Святий Престол Майнца, історичний титул римо-католицької єпархії Майнца в Німеччині.

Див. також 

 HolyC, системна мова програмування в TempleOS